Научно-исследовательский институт дезинфектологии  — (ныне задачи и функции возложены на Институт дезинфектологии Федерального бюджетного учреждения науки "Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора) научно-исследовательское учреждение, созданное в Москве в 1933 году.

История становления и развития института 
 1923: организована Центральная дезинфекционная база Москвы;
 1925: организовано Бюро профилактической дезинфекции Москвы;
 1927: Центральная дезинфекционная база Москвы и Бюро профилактической дезинфекции Москвы объединены в Центральное дезинфекционное бюро;
 1933: на базе Центрального дезинфекционного бюро организован Московский дезинфекционный институт Мосгорздравотдела (МДИ);
 1938: МДИ переподчинён Наркомздраву СССР и переименован в Научно-исследовательский дезинфекционный институт;
 1940: переименование в Центральный научно-исследовательский дезинфекционный институт (ЦНИДИ) Наркомздрава СССР;
 1946: переименование в ЦНИДИ Минздрава СССР;
 1969: переименование во Всесоюзный НИИ дезинфекции и стерилизации Минздрава СССР;
 1989: переименование во Всесоюзный НИИ профилактической токсикологии и дезинфекции Минздрава СССР;
 1992: переподчинение института Госкомсанэпиднадзору России;
 1996: переименование в НИИ дезинфектологии Госкомсанэпиднадзора России;
 1996: переподчинение института Минздраву России;
 2005: переподчинение Роспотребнадзору, институт переименован в Федеральное государственное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора.
 2011: с 1 июня 2011 г. в силу положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ переименован в Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора (сокращенное название в соответствии с Уставом "ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора");
 2022: в марте 2022 г. задачи и функции ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора переданы Институту дезинфектологии Федерального бюджетного учреждения науки "Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора.

Руководство и кадровый состав 
 в довоенные годы и в период Великой Отечественной войны (по 1944) институтом руководили последовательно: И. И. Чижов, А. Д. Вишневский, Ф. С. Ханеня, А. А. Рыжов;
 1944—1976: институт возглавлял выдающийся учёный, эпидемиолог-дезинфектолог, доктор медицинских наук, профессор Василий Игнатьевич Вашков (1902—1976), сыгравший значительную роль в становлении и развитии не только института, но и всей отрасли науки в целом;
 1977—1988: институтом руководил доктор медицинских наук, профессор П. П. Лярский;
 1988—1991: директор института — доктор медицинских наук Ю. И. Прокопенко;
 с 1991 по май 2011 институт возглавлял видный учёный и педагог, академик РАМН и РАМТН, заслуженный деятель науки УССР, доктор медицинских наук, профессор Михаил Георгиевич Шандала.
 с июня 2011 г. директором является доктор медицинских наук, профессор Николай Владимирович Шестопалов.
 с ноября 2022 года директором института дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора назначена доктор медицинских наук Демина Юлия Викторовна.

В институте в разные периоды времени работали профессора Т. Е. Болдырев, В. П. Дремова, С. А. Шилова, доктора биологических наук О. Ю. Ерёмина, В. П. Ипатов, Э. Б. Кербабаев, В. М. Ковалёв, А. А. Одинец, М. Н. Сухова, доктор химических наук А. В. Старков и другие известные учёные.

Более 70 лет (в 1947—2018 годах) работала в институте уникальный специалист-дезинфектолог, Наталья Филипповна Соколова, прошедшая здесь путь от аспиранта до главного научного сотрудника, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

В институте в разное время работали академик РАН М. Г. Шандала, член-корреспондент РАН В. Г. Акимкин, доктора наук О. Ю. Еремина, С. А. Рославцева, Н. Ф. Соколова, Л. С. Фёдорова, М. Н. Костина, И. А. Храпунова, Н. И. Шашина, Н. В. Шестопалов.

Научно-исследовательские подразделения института 
 Отдел дезинфекции и стерилизации
 Отдел дезинсекции (с инсектарием)
 Отдел дератизации
 Отдел токсикологии (с виварием)
 Отдел химических исследований
 Отдел организационного обеспечения деятельности ИЛЦ

Научная деятельность 
ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора является головным научно-исследовательским и организационно-методическим центром Российской Федерации по проблемам использования дезинфектологических методов и средств, направляемых для успешной борьбы с инфекционными болезнями путём воздействия на факторы передачи возбудителей во внешней среде. НИИ дезинфектологии — единственное специализированное научное учреждение такого профиля.

Основные направления научной работы:

 научная разработка в Российской Федерации медицинских проблем дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации на основе теоретических и экспериментальных исследований в области фундаментальной и прикладной дезинфектологии с использованием эпидемиологических, микробиологических, энтомологических, родентологических, токсиколого-гигиенических, химико-аналитических и иных методических подходов;
 изыскание новых высокоэффективных, гигиенически и экологически безопасных антимикробных, инсекти-, акари-, родентицидных и репеллентных агентов различной природы и создание на их основе новых дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств;
 осуществление комплексных токсиколого-гигиенических исследований дезинфекционных средств в сочетании с другими потенциально неблагоприятными факторами окружающей среды, научные обоснования и разработка соответствующих гигиенических нормативов;
 разработка медицинских требований к дезинфекционному и стерилизационному оборудованию и аппаратуре и проведение их медико-биологических испытаний;
 научные обоснования характера, объёмов и методов проведения дезинфекционных мероприятий с использованием различных дезинфекционных средств и способов их применения.
В институте подготовлено более 50 нормативных и методических документов - санитарных правил, методических указаний и рекомендаций.

Учёными института получено более 30 патентов на изобретения средств, приборов, оборудования для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации и способов их применения.

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 1 декабря 2017 года №1116 на базе Института дезинфектологии функционирует Научно-методический центр по неспецифической профилактике инфекционных болезней и мониторингу устойчивости биологических агентов к дезинфекционным средствам.

Научными сотрудниками института осуществляется подготовка специалистов по программам послевузовского и дополнительного профессионального образования по специальностям Дезинфектология, Эпидемиология, Общественное здоровье и здравоохранение.

На базе института с 1994 работает первая в России кафедра дезинфектологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Организовал кафедру академик РАН М. Г. Шандала.

Наиболее актуальные научные труды 
 От дезинфекционного дела к современной дезинфектологии (к 80-летию Научно-исследовательского института дезинфектологии). Под редакцией Н. В. Шестопалова. 2014.
 М. Г. Шандала. Актуальные вопросы общей дезинфектологии. Избранные лекции. 2009.
 Л. С. Фёдорова. Теория и практика совершенствования дезинфицирующих средств. (Монография). 2006.
 С. А. Рославцева. Резистентность к инсектоакарицидам членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. (Монография). 2006.
 В. Г. Акимкин. Санитарно-эпидемиологические требования к организации сбора, обезвреживания, временного хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях (Методическое пособие). 2004. 

 Обработка рук и кожных покровов в целях профилактики внутрибольничных инфекций. (Пособие для медицинских работников под редакцией Н. Ф. Соколовой.). 2004.
 А. Л. Вассерман, М. Г. Шандала, В. Г. Юзбашев. Ультрафиолетовое излучение в профилактике инфекционных заболеваний. (Монография). 2003.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Института дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора;

Медицинские научно-исследовательские институты
Медицинские учреждения Москвы
Научные институты Москвы